A Ilha das Pombas é uma das diversas ilhas do Lago Guaíba, localizada junto à Praia das Pombas, no distrito de Itapuã, em Viamão, RS.

Pombas